Jeison Suárez (Cali, 8 de julio de 1997) es un futbolista colombiano. Juega como lateral izquierdo, Actualmente DEPORTIVO PEREIRA.

Trayectoria 
Debutó en el Deportivo Cali el 8 de octubre del 2015, frente Alianza Petrolera

Clubes

Palmarés

Torneo Nacionales

Torneos Locales

Enlaces externos 
  Ficha en Deportivo Cali
 
 
 Ficha en winsports 
 

Personas de Cali
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Cortuluá